Els Verds-Esquerra Ecologista puede ser:
 Els Verds-Esquerra Ecologista del País Valencià: partido fundado en 2004 en la Comunidad Valenciana.
 Els Verds-Esquerra Ecologista: organización política fundada en 2001 en Cataluña.